Суперку́бок Молда́вии по футбо́лу 2011 () — пятый розыгрыш Суперкубка Молдавии, футбольного матча, в котором встречаются чемпионы Молдавии и обладатели Кубка страны предыдущего сезона. Матч прошёл в пятницу 8 июля 2011 года в Тирасполе, в нём встречались обладатель Кубка Молдавии сезона 2010/11 «Искра-Сталь» и действующий чемпион Молдавии кишиневская «Дачия». «Искра-Сталь», будучи обладателем кубка страны, являлся номинальным хозяином поля. Основное время матча завершилось победой «Дачии». На 12-й минуте мяч забил Василий Павлов.

Суперкубок Молдавии по футболу
2011 год в Молдавии
Июль 2011 года